Фердинанд Марија, изборник Баварске (Минхен, 31. октобар 1636 - Обершлајсхајм, 26. мај 1679) је био изборник Баварске. Био је син Максимилијана I и Марије Ане од Хабзбурга.

Породично стабло 

Рођени 1636.
Умрли 1679.
Изборници Баварске
Династија Вителсбах